

Cinema 
 The Shadow – film del 1913 diretto da Otis Turner
 The Shadow – film del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 The Shadow – film del 1916 diretto da Allen Holubar
 The Shadow – film del 1921 diretto da Jack W. Brown e J. Charles Davis
 The Shadow – film del 1933 diretto da George A. Cooper
 The Shadow – film del 1937 diretto da Charles C. Coleman
 The Shadow – serial cinematografico del 1940 diretto da James W. Horne
 L'Uomo Ombra (The Shadow) – film del 1994 diretto da Russell Mulcahy

Altro 
 Uomo Ombra (The Shadow) – personaggio immaginario creato da Walter B. Gibson
 The Shadow – rapper israeliano
 The Shadow – album di Ketil Bjørnstad del 1990
 The Shadow – videogioco del 1994 per Super Nintendo

Pagine correlate 
 Shadow (disambigua)
 The Shadows (disambigua)